Barbarella – personaggio dei fumetti
Barbarella – film del 1968 diretto da Roger Vadim
Barbarella – attrice pornografica italiana